Wasserfarbe bezeichnet:
 wasserlösliche, nicht deckende Aquarellfarbe
 wasserlösliche Deckfarbe, insbesondere in der Kunsterziehung
 wasserlösliche, sehr deckende Gouache